Filippo est la déclinaison italienne de Philippe.

Patronyme 
Filippo se retrouve dans les patronymes suivants :
  ;
  ;
 .

Prénom

Toponyme 
Filippo se retrouve dans les toponymes suivants :
  ;
 .

Autre 
 Musée d'art moderne et contemporain Filippo de Pisis, un musée d'art se trouvant au rez-de-chaussée du palais Massari de Ferrare, en Italie

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme italien
Homonymie de prénom
Prénom italien
Prénom masculin